Фо́рум Кло́дия () — древний римский город в южной Этрурии. Он располагался рядом с Клодиевой дорогой на западном берегу озера Браччано.

Его местонахождение установлено благодаря нескольким надписям, в том числе каменной плите с посвящением некоему Луцию Лицинию Юлиану. Название города явно упоминается в романской церкви Сан-Либерато к северу от Браччано. В церкви также находится множество древних сполий, которые могут происходить из города. Кроме того, по одной из версий, уроженцами именно этих мест могли быть первые представители Гессиев.

Форум Клодия упомянут в 313 году как резиденция епископа. В 649 году, как предполагается из сообщений Episcopus Manturanensis, резиденция епископа была перенесена в современный Канале-Монтерано. Возможно, Форум Клодия был разрушен в 573 году лангобардами, а затем прекратил своё существование.

Титулярный епископат Форум Клодия римско-католической церкви восходит к угасшей резиденции епископа в Форуме Клодия.

Примечания

Литература 
 Клавдий Птолемей. География. 3. 1. 50.
 Edward Herbert Bunbury: Forum Clodii. In: William Smith: Dictionary of Greek and Roman Geography. London 1854.
 Arnold Esch: Zwischen Antike und Mittelalter. Der Verfall des römischen Straßensystems in Mittelitalien und die Via Amerina. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-62143-7.
 

Города Древнего Рима
Исчезнувшие города Европы